

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Ričardas Berankis derrotó en la final a Grega Žemlja.

Cabezas de serie 

 ' Ričardas Berankis (Campeón)
  Tatsuma Ito (Semifinales)
  Go Soeda (Primera ronda)
  Wu Di (Semifinales)

<ol start=5>
  Alexander Sarkissian ''(Primera ronda)
  Grega Žemlja ''(Finalista)
  Bai Yan ''(Primera ronda)
  Li Zhe ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Gwangju 2016